Тепочике има више значења:

 Тепочике (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тепочике (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику